Coopertown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coopertown (Florida)
 Coopertown (Tennessee)
 Coopertown (West Virginia)

Siehe auch:
 Cooperstown